Achterdeck steht für:

 Achterdeck (Schiffbau), ein Schiffsdeck
 Achterdeck des Schiffs, ein Sternbild des Südhimmels

Siehe auch:

 Quarterdeck Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika